Тофик Ахундов: Ахундов, Тофик Гусейнович (род. 1941) — российский артист цирка, дрессировщик.
 Ахундов, Тофик Джавадович (род. 1937) — советский футболист.